Merope – gwiazda w gromadzie Plejady, w gwiazdozbiorze Byka
 Merope – opera Riccarda Broschiego
 Merope – planetoida o numerze katalogowym 1051
 Merope – rodzaj roślin z rodziny rutowatych
 Merope – w mitologii greckiej córka Heliosa
 Merope – w mitologii greckiej córka Kypselosa
 Merope – w mitologii greckiej córka Ojnopiona
 Merope – w mitologii greckiej jedna z Plejad

Zobacz też 
 Mgławica Merope – mgławica w gromadzie Plejady, w gwiazdozbiorze Byka
 Meropa Riddle (Meropa Gaunt) – fikcyjna postać występująca w serii książek J.K. Rowling o Harrym Potterze